Soranthus meyeri är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Friedrich von Ledebour. Soranthus meyeri ingår i släktet Soranthus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
meyeri